De Wilde (ou : de Wilde) et Dewilde sont des noms propres néerlandais.

Étymologie 
De Wilde et Dewilde sont deux patronymes néerlandais qui signifient « le sauvage » (du néerlandais wild qui signifie « sauvage ») . Ils peuvent désigner une personne sauvage, incivilisée. Ils correspondent au patronyme français .

Variantes 
 , patronyme anglo-saxon ;
 , patronyme anglo-saxon.

Patronyme

De Wilde (ou : de Wilde) 
  
 Autumn de Wilde (1970-), photographe américaine ; 
  ou   (1979-), footballeur belge ;
 Brandon de Wilde (1942-1972), acteur américain ;
 Cécile De Wilde (1990- ), joueuse de volley-ball belge ;
 Eddy De Wilde (début de carrière en 1980), animateur, producteur et directeur de télévision et de radio belge ; 
 Etienne De Wilde (1958-), coureur cycliste belge ;
 Filip De Wilde (1964-), ex-gardien de but international belge ;
 Gilles De Wilde (1999-), coureur cycliste belge ;
 Jan de Wilde ou Jan De Wilde :
 Jan De Wilde (1944- ), auteur-compositeur-interprète belge ; 
 Jan Jacobus Friedrich Egmond de Wilde (1932- ), botaniste néerlandais ;
 Jean de Wilde (ou Jean de Horne) vers 1430 - 1468), un des chefs du peuple liégeois ; 
 Laurent de Wilde (1960-), pianiste de jazz français ;
 Maria de Wilde (1682-1729) graveuse et  dramaturge des Provinces-Unies ; 
 Pascal De Wilde (1965- ), footballeur belge ; 
 Patrick de Wilde ou Patrick De Wilde : 
 Patrick de Wilde (1949- ), photographe français ; 
 Patrick De Wilde (1964- ), footballeur belge ;
 Robert de Wilde (1977-), pilote de BMX néerlandais ; 
 Samuel De Wilde  (1751 (?)–1832), peintre anglais ;
 Sanne De Wilde (1987-), une photographe belge ; 
  (1993- ), footballeur belge ; 
 Sjef De Wilde (1981-), coureur cycliste belge ; 
 Ugo de Wilde, (2002-), pilote automobile belge ;
 Willem Jan Jacobus Oswald de Wilde (1936-), botaniste et explorateur allemand.

Dewilde 
 Marius Dewilde, cheminot qui affirma avoir vu deux extraterrestres et une soucoupe volante.

Patronyme néerlandais